SDSS je kratica za :

 Samostalna demokratska srpska stranka 
 Sloan Digital Sky Survey

Kratice